Taube steht für:
 Taube, Vogel aus der Familie der Tauben
 Taube (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Taube von Odenkat, Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Taube (Adelsgeschlecht), Adelsfamilie
 Falken und Tauben, Befürworter einer expansiven Geldpolitik
 Taube (Fluss), Nebenfluss der Saale
 Taube (Sternbild), Sternbild am Südhimmel
 Taube, anderer Name für die Plejaden, Sternhaufen
 Taube (Wappentier), gemeine Figur und Wappentier in der Heraldik
 Taube (Schiff), Segelyacht
 Etrich Taube, Flugzeugmodell
 Friedenstaube, Symboltier
 Heiliggeisttaube, Symboltier
 Taube, gehörlose Frau
 Basler Taube, Briefmarke

Siehe auch:

 Weiße Taube
 Taub
 Taubheit
 Taupe (Begriffsklärung)
 Daube